{{Кинематографист
|имя                  = Мартин Кослек
|оригинал имени       = 
|изображение          = Martin Kosleck in Hitler (1962 film).JPG
|описание изображения = В фильме  (1962)
|имя при рождении     = Николаи ЙошкинNicolaie Yoshkin
|профессия            = 
|годы активности      = 1930, 1934, 1939—1980
}}
Ма́ртин Ко́слек (; ) — немецко-американский актёр кино и телевидения.

 Биография 
Николаи Йошкин (настоящее имя актёра) родился 24 марта 1904 года в деревне  (тогда — Померания, Германская империя; ныне — Поморское воеводство, Польша) в семье русских евреев. Его отец был лесником, свою настоящую фамилию актёр позднее обозначил как «немецко-русскую».

Мальчик с детства проявил интерес к актёрскому мастерству, шесть лет посещал Школу драмы Макса Рейнхардта, выступал в ревю и мюзиклах на сценах Берлина. В 1930 году впервые появился в кино, но в немецком кинематографе его роли ограничились двумя лентами. Едва только в Германии начали ощущать силу нацисты, Николаи в 1931 году эмигрировал в Великобританию. В 1932 году он уплыл в США, год прожил в Нью-Йорке, а в конце 1933 года прибыл в Голливуд с твёрдым намерением продолжить свою карьеру киноактёра. К тому времени гестапо внесло его в свой список «нежелательных элементов», и словно в насмешку, в дальнейшем актёр играл преимущественно злодеев-нацистов, и даже пять раз самого Йозефа Геббельса. Продюсеров в Мартине Кослеке (такой актёрский псевдоним он себе взял) привлекали ледяное поведение и пронзительный взгляд, очень подходящие для таких ролей. Также актёра нередко брали на роли русских и французов.

Однако голливудская карьера Кослека задалась не сразу. В 1934 году он сыграл небольшую роль без указания в титрах в фильме «», а затем актёр начал регулярно и много сниматься лишь с 1939 года, вернувшись на эти пять лет в Нью-Йорк, на сцену. Всего с 1939 по 1980 год Кослек снялся в 91 кино- и телефильмах и телесериалах, в том числе в шести случаях без указания в титрах, а три ленты были короткометражными.

Наиболее заметная бродвейская работа Кослека — «», где он играл роль глухонемого с 1948 по 1950 год. С 1952 года начал сниматься на телевидении. В 1973 году актёр пережил инфаркт, и на этом его карьера фактически была окончена: за следующие семь лет он появился в эпизодических ролях лишь в двух фильмах (одном короткометражном) и двух сериалах (по одному эпизоду); в 1980 году Кослек полностью удалился на покой.

Мартин Кослек скончался 15 января 1994 года в городе Санта-Моника (штат Калифорния), не дожив до 90-летнего юбилея два месяца и девять дней.
 
 Личная жизнь 
С самого своего прибытия в США Кослек поддерживал очень близкие отношения с актёром  (1898—1958). Про их бурную жизнь последний неоднократно писал в письмах своей близкой подруге Марлен Дитрих. Мужчины поддерживали близкие отношения до самой смерти Твардовски в 1958 году.

27 мая 1947 года Кослек неожиданно для всех женился на бывшей богачке, представительнице известной семьи,  (1900—1951). В 1951 году она совершила самоубийство.

 Избранная фильмография 

 Широкий экран 
 1930 — Альрауне / Alraune — Вольфганг Петерсен
 1930 —  / Die singende Stadt — Бобби Бертлинг
 1934 —  / Fashions of 1934 — хореограф (в титрах не указан)
 1939 —  / Confessions of a Nazi Spy — Йозеф Геббельс (в титрах не указан)
 1939 —  / Nurse Edith Cavell — Пьер
 1939 —  / Espionage Agent — Карл Муллен
 1939 —  / Nick Carter, Master Detective — Отто Кинг
 1940 — Иностранный корреспондент / Foreign Correspondent — бродяга
 1941 —  / The Mad Doctor — Морис Грец
 1941 — Международная леди / International Lady — Брюнер
 1941 —  / The Devil Pays Off — Гребб, бандит
 1942 — На протяжении всей ночи / All Through the Night — Штейндорф
 1942 —  / Fly-by-Night — Джордж Тейлор
 1942 —  / Nazi Agent — Курт Рихтен
 1943 — Четники! / Chetniks! The Fighting Guerrillas — полковник Брокнер
 1943 —  / Don't Be a Sucker — нацист-оратор (к/м; в титрах не указан)
 1943 —  / Bomber's Moon — майор люфтваффе фон Штрейхер
 1943 — Северная звезда / The North Star — доктор Рихтер
 1944 —  / The Great Alaskan Mystery — доктор Хаус
 1944 —  / The Hitler Gang — Йозеф Геббельс
 1944 — Проклятие мумии / The Mummy's Curse — Раджеб
 1945 —  / Strange Holiday — инспектор
 1945 —  / The Frozen Ghost — Руди Полден
 1945 — Бегство в Алжир / Pursuit to Algiers — Мирко
 1945 — Паук / The Spider — Михаил Барак
 1946 — Перед самым рассветом / Just Before Dawn — Карл Гансс
 1946 —  / House of Horrors — Марсель Де Ланж
 1946 — Женщина-волк из Лондона / She-Wolf of London — Дуайт Северн
 1947 —  / The Beginning or the End — доктор О. Е. Фриш (в титрах не указан)
 1948 —  / Assigned to Danger — Луи Волкс
 1948 —  / Smugglers' Cove — граф Борис Петров
 1956 —  / Spion für Deutschland — Гриффинс
 1961 —  / Something Wild — домовладелец
 1962 —  / Hitler — Йозеф Геббельс
 1964 —  / The Flesh Eaters — профессор Питер Бартелл, морской биолог, отшельник
 1964 —  / 36 Hours — Кратц
 1965 — Моритури / Morituri — Вильке
 1966 —  / Agent for H.A.R.M. — Бэзил Малко
 1970 —  / Which Way to the Front? — капитан Шмидт (в титрах не указан)
 1980 —  / The Man with Bogart's Face — Хорст Боршт

 Телевидение 
 1952 —  / Robert Montgomery Presents — капитан Крюгер (в эпизоде The Sheffield Story)
 1954 —  / Studio One — Попоченко (в эпизоде The Expendables)
 1962 —  / Thriller — полковник Андре Бертруа (в эпизоде Waxworks)
 1963 —  / The Rifleman — Джо Стэник (в эпизоде Old Tony)
 1964 —  / Voyage to the Bottom of the Sea — режиссёр (в эпизоде The Fear-Makers)
 1964—1965 —  / The Rogues — разные роли (в 2 эпизодах)
 1965 — За гранью возможного / The Outer Limits — доктор Лео Хауснер (в эпизоде The Brain of Colonel Barham)
 1965 —  / Burke's Law — Басалон (в эпизоде Password to Death)
 1965 — Напряги извилины / Get Smart — доктор Драго (в эпизоде Weekend Vampire)
 1966 —  / 12 O'Clock High — полковник Отто Ульрих (в эпизоде To Seek and Destroy)
 1966—1967 —  / The Girl from U.N.C.L.E. — разные роли (в 2 эпизодах)
 1966—1967 — ФБР / The F.B.I. — разные роли (в 2 эпизодах)
 1967 — Бэтмен / Batman — профессор Шарм (в )
 1967 —  / The Man from U.N.C.L.E. — разные роли (в )
 1968 —  / Garrison's Gorillas — немецкий генерал (в эпизоде Time Bomb)
 1968—1969 —  / The Wild Wild West — разные роли (в )
 1968—1969 —  / It Takes a Thief — разные роли (в 3 эпизодах)
 1969 — Миссия невыполнима / Mission: Impossible — генерал (в эпизоде The Bunker: Part 1)
 1969 —  / Wake Me When the War Is Over — дворецкий
 1970 —  / Hogan's Heroes — генерал Мюллер (в эпизоде )
 1971 —  / Longstreet — Фон Маркс (в пилотном эпизоде)
 1971 —  / Night Gallery — Хьюго (в эпизоде The Devil Is Not Mocked)
 1972 —  / O'Hara, U.S. Treasury — доктор Клаус Фогель (в эпизоде Operation: Dorias)
 1972 —  / Search — Йосип Дижилас (в эпизоде Live Men Tell Tales)
 1973 —  / Love, American Style — Леонид (в эпизоде Love and the Cozy Comrades)
 1973 —  / Banacek — Бруно Ауфдергейди (в эпизоде The Three Million Dollar Piracy)
 1976 —  / Sanford and Son — генерал (в эпизоде Sergeant Gork)
 1977 —  / The Hardy Boys/Nancy Drew Mysteries — гражданин (в эпизоде Hardy Boys and Nancy Drew Meet Dracula, Part II)

 Прочие работы 
 1967 —  / Tobruk'' — постановщик диалогов

Примечания

Ссылки 

Киноактёры Германии
Иммигрировавшие в США из Германии
Киноактёры США